Gaon steht für:

 den Titel der Oberhäupter der jüdischen Akademien in Babylonien, siehe Gaon
 die südkoreanischen Musikcharts, siehe Gaon Chart

Gaon ist der Name folgender Personen:

 Gaon von Wilna (1720–1797), Rabbiner und Gelehrter
 Jehudai Gaon, jüdischer Gelehrter; von 757 bis ca. 761 Schulhaupt der jüdischen Akademie in Sura
 Saadia Gaon (Saadia ben Joseph Gaon; 882–942), Rabbiner, Philosoph und Grammatiker
 Yehoram Gaon (* 1939), israelischer Sänger und Schauspieler